Ulice může být:

 ulice – místní komunikace

v kultuře
 Ulice (seriál) – český televizní seriál
 Ulice (album, Olympic) – album skupiny Olympic
 Ulice (album, Enej) – album skupiny Enej

geografický název
 Nová Ulice – historické město, městská čtvrť a katastrální území v Olomouci
 Velká Nová Ulice – městská čtvrť a katastrální území v Brně
 Ulice (Brčko) – vesnice v Bosně a Hercegovině, součást opčiny města Brčko
 Ulice (Zvornik) – vesnice v Bosně a Hercegovině, součást opčiny města Zvornik

Související články 
 Úlice
 Ulička
 Ulice Krále Jiřího
 :Kategorie:Ulice
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Ulice“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Ulice“

Rozcestníky - místopisné jméno